Ел Акуарио има више значења:

 Ел Акуарио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Акуарио (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Акуарио, Ми Фе (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Акуарио (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Акуарио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику